Gerhard Kowalewski – matematico tedesco
 Kyla Rae Kowalewski – doppiatrice statunitense
 Sophie Kowalewski – matematica, attivista e scrittrice russa
 Wojciech Kowalewski – ex calciatore polacco